Botànica: 
 Els mills són un grup no taxonòmic de cereals de llavor molt petita. El més conegut és Panicum miliaceum. Altres mills generalitzats inclouen les espècies: Pennisetum glaucum, Setaria italica, Eleusine coracana.
Com a menors hi ha els mills de les espècies: Echinochloa frumentacea, Echinochloa esculenta, Paspalum scrobiculatum, Panicum sumatrense, Brachiaria deflexa = Urochloa deflexa, Urochloa ramosa = Brachiaria ramosa = Panicum ramosum, Eragrostis tef i Digitaria exilis.
Més rarament s'anomenen també mills: Sorghum (Sorghum spp.) i Coix lacrima-jobi.

 Economia / Numismàtica: 
 El mill és una moneda fraccionària de tradició anglosaxona.
 Geografia:
 Mill en Sint Hubert, municipi neerlandès, al Brabant del Nord.
 Personatges:
 Frank Mill, jugador de futbol alemany (n. 1958)
 Harriet Taylor Mill, filòsofa i defensora dels drets de les dones anglesa (1807-1858)
 James Mill, historiador, economista, polític i filòsof escocès (1773-1836)
 John Stuart Mill, filòsof i economista liberal anglès (1806-1873)